Тимощенков — фамилия; имеет женскую форму Тимощенкова.
 Тимощенков, Иван Васильевич (1844― 1922) ― российский краевед, историк.
 Тимощенков, Константин Андреевич (род. 1983) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

См. также 
 
 
 Тимощенково